Чжен () — китайське прізвище.

Відомі носії:

 Чжен Баньцяо (1693—1766) — китайський художник, каліграф, поет часів династії Цін
 Чжен Вень Гван (1929—2003) — китайський письменник, якого часто називають «батьком» сучасної китайської наукової фантастики
 Чжен Гуаньїн (1842—1922) — китайський комерсант, письменник, перекладач, журналіст
 Чжен Пань (1985) — китайський борець греко-римського стилю, чемпіон та бронзовий призер чемпіонатів Азії
 Чжен Хе (1371—1433) — китайський мореплавець, дослідник, дипломат і адмірал
 Чжен Цзє (1983) — китайська тенісистка
 Чжен Цянь (685—764) — китайський художник та поет часів династії Тан
 Чжен Чжень (1806—1864) — китайський вчений, письменник, поет часів династії Цін
 Чжен Чжень-до (1898—1958) — китайський журналіст, письменник
 Чжен Чжи (1980) — китайський футболіст
 Чжен Шупу (1940) — китайський учений-філолог, слов'яніст, автор українсько-китайського словника

Інше 

 Чжен — удільне царство Періоду Чуньцю в стародавньому Китаї, що існувало в 806—375 роках до н. е.
 Чженчжоу (рання назва Графство Чжен) — столиця і найбільше місто китайської провінції Хенань